Санта Ева има више значења:

 Санта Ева (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Ева (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Ева (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику